Cesinha (criminoso)
 Cesinha (futebolista)
 Cesinha (futebolista de areia)
 Cesinha Chaves

Desambiguação